

Ушаково — село, Карасуський район, Костанайська область

Ушаково — присілок, Верхньокамський район, Кіровська область
 Ушаково — селище, Гур'євський округ, Калінінградська область
 Ушаково — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Ушаково — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Ушаково — присілок, Оршанський район, Марій Ел
 Ушаково — присілок, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Ушаково — присілок, Уфимський район, Башкортостан
 Ушаково — присілок, Щучанський район, Курганська область